

Geografia

Granger – census-designated place della Contea di St. Joseph, Indiana
Granger – città della Contea di Dallas e della Contea di Polk, Iowa
Granger – villaggio della Contea di Scotland, Missouri
Granger – città della Contea di Allegany, New York
Granger – città della Contea di Williamson, Texas
Granger – città della Contea di Yakima, Washington
Granger – città della Contea di Sweetwater, Wyoming

Persone 
Antonio Granger – cestista statunitense
Clive Granger – economista e statistico britannico
Cressida Granger – imprenditrice britannica
Danny Granger – cestista statunitense
David Granger – bobbista statunitense
David Arthur Granger – politico guyanese
Ernest Granger – politico francese
Farley Granger – attore statunitense
Francis Granger – politico statunitense
Gideon Granger – politico statunitense
Jayson Granger – cestista uruguaiano naturalizzato italiano
Kay Granger – politica statunitense
Stewart Granger – attore britannico naturalizzato statunitense
Stewart Granger – cestista canadese

Altro 
Causalità di Granger – termine econometrico
Hermione Granger – personaggio della saga di Harry Potter
Test di Engle-Granger – test statistico